Гортина может означать:
 Гортина — древний город на Крите.
 Гортина (дим) — община (дим) в Греции.

См. также 
 Гортиния